Dorothée-Marie de Saxe-Gotha-Altenbourg est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Dorothée-Marie de Saxe-Gotha-Altenbourg (1654-1682), fille d'Ernest  de Saxe-Gotha et d'Élisabeth-Sophie de Saxe-Altenbourg ;
 Dorothée-Marie de Saxe-Gotha-Altenbourg (1674-1713), fille de Frédéric  de Saxe-Gotha-Altenbourg et de Madeleine-Sibylle de Saxe-Weissenfels, épouse d'Ernest-Louis  de Saxe-Meiningen.

Homonymie dynastique